Nelson Pereira Ehlers (6 de fevereiro - Porto Alegre, 5 de fevereiro de 1955) foi um engenheiro e político brasileiro. Ocupou o cargo de intendente do município de Erechim entre 31 de março de 1921 e 5 de fevereiro de 1923, pelo Partido Republicano Rio-Grandense (PRR); e o cargo de prefeito do município de Passo Fundo entre 17 de outubro de 1935 e 6 de janeiro de 1938, pelo Partido Republicano Liberal (PRL).

Foi casado com Coralia Machado Ehlers e tiveram os filhos Paulo Nelson Ehlers, Jayme Ehlers, Maria Ehlers, Maria Leda Ehlers e Luiz Carlos Machado Ehlers. 

Faleceu em 5 de fevereiro de 1955, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e foi enterrado no Cemitério da Irmandade Arcanjo São Miguel e Almas. Em sua homenagem, uma importante rua da cidade de Erechim passou a ser chamada de Rua Nelson Ehlers.

Ver também
Lista de prefeitos de Erechim
Lista de prefeitos de Passo Fundo

Mortos em 1955
Prefeitos de Erechim
Prefeitos de Passo Fundo
Engenheiros civis do Brasil